Чемпионат Великобритании по снукеру 2001 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 3 по 16 декабря 2001 года в Йорке, Англия. Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, выигравший в финале у Кена Доэрти со счётом 10:1.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 100 000
 Финалист: £ 54 000
 Высший брейк: £ 10 000
 Общий призовой фонд: £ 600 000

Высший брейк 

 142 — Ронни О'Салливан

Интересные факты 

 Чемпионат Британии 2001 стал первым, проводившимся в Йорке.
 Ронни О'Салливан в финале одержал самую крупную победу в истории турнира в нынешнем формате.

Результаты

Предварительные раунды 

'Первый раунд Матчи из 13 фреймов

 Крис Смолл 7:6 Роберт Милкинс 
 Джо Перри 7:3 Джейми Бёрнетт 
 Робин Халл 7:2 Энтони Дэвис 
 Энтони Хэмилтон 7:5 Энтони Болсовер 
 Стив Дэвис 7:6 Стюарт Петтман 
 Марко Фу 7:1 Люк Фишер 
 Доминик Дэйл 7:4 Майкл Холт 
 Терри Мёрфи 7:3 Билли Снэддон 
 Ник Дайсон 7:2 Квинтен Ханн 
 Джон Пэррот 7:5 Брэдли Джонс 
 Марк Дэвис 7:6 Джеймс Уоттана 
 Дрю Хенри 7:1 Ален Робиду 
 Майкл Джадж 7:1 Шокат Али 
 Тони Драго 7:5 Гэри Уилкинсон 
 Дэйв Финбоу 7:4 Дэвид Грэй 
 Алистер Картер 7:4 Найджел Бонд 

Второй раунд 

''Матчи из 17 фреймов 

 Джон Хиггинс 9:5 Крис Смолл 
 Пол Хантер 9:7 Джо Перри 
 Робин Халл 9:2 Марк Кинг 
 Стивен Ли 9:8 Энтони Хэмилтон 
 Мэттью Стивенс 9:6 Стив Дэвис 
 Джимми Уайт 9:6 Марко Фу 
 Доминик Дэйл 9:6 Грэм Дотт 
 Кен Доэрти 9:4 Терри Мёрфи 
 Марк Уильямс 9:6 Ник Дайсон 
 Алан Макманус 9:6 Джон Пэррот 
 Марк Дэвис 9:5 Джо Свэйл 
 Стивен Хендри 9:7 Дрю Хенри 
 Питер Эбдон 9:4 Майкл Джадж 
 Тони Драго 9:8 Фергал О'Брайен 
 Дэйв Финбоу 9:8 Дэйв Харольд 
 Ронни О'Салливан 9''':2 Алистер Картер

Основной турнир

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 
 Отчёт о турнире на BBC 

Чемпионат Великобритании (снукер)
2001 год в снукере